Louis de Brouwer est un médecin français et essayiste.

Biographie 
De Brouwer se présente comme un spécialiste en biologie moléculaire et en homéopathie. Il a été vice-président de la Ligue internationale « médecins pour l'abolition de la vivisection » (LIMAV).
Il est membre de l'.
Il est connu pour son apport à la controverse sur la vaccination. Ses ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues dont le roumain et l'ukrainien.

Publications 

 Cette bouffe qui nous tue, Oser Dire, .
 Vaccination : Erreur médicale du siècle, Louise Courteau, 1998 .
 La Mafia pharmaceutique et agroalimentaire, Louise Courteau, 1999 .
 Pollution alimentaire et cancers, Encre (1990).
 Les Mafias politico-économiques qui dirigent le monde, Marco Pietteur, 2003 .

Bibliographie 
 Nous sommes tous des « cobayes » .
  , par Jochim Schafer .

Références 

Essayiste français du XXe siècle
Essayiste français du XXIe siècle
Médecin français du XXe siècle
Opposant à la vaccination
Homéopathe
Biologiste moléculaire
Personnalité opposée à l'expérimentation animale
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)